nona – rodzaj interwału muzycznego
 Nona – w literaturze oznacza strofę dziewięciowersową
 Nona – postać z mitologii rzymskiej
 Nona – imię żeńskie w języku gruzińskim
 Nona – łacińska i włoska nazwa miasta Nin w Chorwacji
 Nona – diecezja historyczna i tytularna stolica biskupia w Kościele rzymskokatolickim
 2S9 Nona – radziecki moździerz samobieżny kalibru 120 mm